Hilaria puede referirse a:

 Hilaria, género de plantas herbáceas perteneciente a la familia de las poáceas.
 Hilaria, nombre latino del río Iller.
 Hilaria o Hilarias, en la religión grecorromana, fiesta celebrada el día 25 de marzo, posterior al equinoccio de primavera en honor de la diosa Cibeles, madre de los dioses.
 Hilaria, una de las personas convertidas por los santos Crisanto y Daría en el siglo III, junto a su esposo el tribuno Claudio y sus hijos.
 Hilaria o Hilaeira, en la mitología griega, hija de Leucipo (hijo de Perieres), que junto a su hermana Febe, fueron secuestradas por Cástor y Pólux.